Il Pool A della zona Euro-Africana Gruppo II nella Fed Cup 2013 è uno dei due gruppi in cui è suddiviso il Gruppo II della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate secondo le regole del girone all'italiana. (vedi anche Pool B)

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Verdetti
Tunisia e Lettonia ammesse ai playoff per la promozione al Gruppo I contro i vincitori del Pool B (Montenegro e Lituania).
Finlandia e Estonia condannate ai playout per la retrocessione al Gruppo III contro terza e quarta del Pool B (Sud Africa e Grecia).

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2013